Алексей Владимирович Сафронов (род. 8 октября 1979, Москва) — российский учёный, кандидат технических наук, доцент.

Биография 
Родился 8 октября 1979 года в Москве. В 2002 году окончил факультет физической химии МАТИ-РГТУ им. К. Э. Циолковского.

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Разработка и исследование термочувствительных полимерных волокнистых композиционных материалов».

В 2014 году руководил агентством «Elefante» (с 2021 года — «Elefante Porter Novelli»). Лауреат премии «Медиа-Менеджер — 2014». Позже стал генеральным директором коммуникационной группы «Орта». Дважды входил в список «ТОП-1000 российских менеджеров». В 2015 году стал лауреатом премии Kotler Awards.

Создатель и президент премии Eventiada IPRA GWA. Президент форума Leadership Dialogue Forum.

Научная деятельность 
В 2002—2005 годы сфера научных интересов Сафронова сформировалась в процессе работы над диссертацией. Тема «Smart or intelligent materials» является одним из направлений большой области исследований по созданию искусственного человека. Она включает разные направления, от разработки искусственного интеллекта, искусственных органов, частей тела, робототехники, до создания материалов, обладающих свойствами живых тканей, например, чувствительностью к различным воздействиям, способностью к регенерации, в том числе smart materials и т. д.

С 2015 года ведёт научную работу на философском факультете МГУ на кафедре онтологии и теории познания под руководством профессора В. И. Метлова. Продолжает заниматься темой создания искусственного человека, но уже в ключе философии сознания и искусственного интеллекта.

Ведёт курс по связям с общественностью на отделении по связям с общественностью философского факультете МГУ имени М. В. Ломоносова и на факультете коммуникативного менеджмента РГСУ.

Автор более 30 научных работ в области маркетинга, коммуникаций, связей с общественностью и риск-менеджмента, включая тезисы выступлений на конференциях, соавтор учебного пособия.

Перед нами во многих смыслах замечательная книга: она посвящена пониманию сознания, реальности, субъектности, свободы и причинности, она вдохновлена желанием объяснить эти темы себе и другим. История работы философской мысли представлена в книге как личная, и это создаёт иллюзию простоты и доступности, удивительно притягивает и вдохновляет читателя. Но за этой ясностью и искренностью изложения хода рассуждений автора обнаруживается аргументированный и отчётливо читаемый проект целостной философской позиции. Каузальный дуализм обосновывается как логичное развитие «антиприватных» тенденций современной философии с конца XIX века, на первый взгляд, парадоксальным образом включая сюда и объединяя марксизм и идеи Л. Витгенштейна.

Научные работы

Монографии 
 Сафронов А. В. «Каузальный дуализм», М.: Эксмо, 2021. — 224 с..

Учебные пособия 
 Виноградов В. М., Сафронов А. В., Степанова М. И. Бипластины. Цилиндрическая анизотропия термоупругих свойств. Методическое пособие. — М.: МАТИ, 2002. — 22 с.
 Виноградов В. М., Станкой Г. Г., Сафронов А. В. Реология полимеров и полуфабрикатов полимерных материалов. Учебное пособие. — М.: МАТИ, 2004. — 84 с.
 Фадеева Е. Н., Сафронов А. В., Красильникова М. А. Связи с общественностью: учебник и практикум для академического бакалавриата. — М.: Юрайт, 2015. — 264 с. — ISBN 978-5-534-00227-0. ISBN 978-5-9916-5631-3.

Статьи 
 Сафронов А. В., Виноградов В. М. Применение ПВКМ, проявляющих механическую чувствительность к температурным полям, в качестве материалов активных элементов. В кн.: Тез.докл. Всероссийск. НТК: Новые материалы и технологии. — М.: МАТИ, 2002. С.105-106.
 Сафронов А. В., Виноградов В. М. Эффект температурного деформирования витых пружин из ПВКМ. В кн.: Тез.докл. Всероссийск. НТК: Новые материалы и технологии. — М.: МАТИ, 2004. С.89-90.
 Сафронов А. В., Виноградов В. М. Термочувствительные композиционные материалы. // Приборы. 2004. № 3 (45). С. 30-34.
 Бухаpов С. В., Виногpадов В. М., Сафpонов А. В. Термочувствительные композиционные материалы на основе крученых волокон. // Технология машиностроения. 2006. № 12. С. 5-7.
 Сафронов А. В. Как провести мероприятие: взгляд на запад. // Маркетинговые коммуникации. 2012. № 6. С. 364—372.
 Сафронов А. В. Онтологический статус сознания: преодоление антитезы аналитический философии и феноменологии. // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2015. № 5. С. 60-76.
 Кудасов С. Э., Сафронов А. В. Репутационный риск в кредитных организациях и банковских группах: измерение уровня по специально созданной шкале. // Банковское дело. 2015. № 7. С. 38-41.
 Сафронов А. В. Историческая онтология сознания. Проблема соотношения формы и содержания на примере некоторых положений концепций Э. В. Ильенкова и Д. И. Дубровского. // Философия и общество. 2016. Выпуск № 4 (81).
 Сафронов А. В. Проблема определения понятия «субъективная реальность» в современном контексте: диалектика человеческой реальности, случайности и необходимости. // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. 2017. № 05-06. С.83-89.
 Сафронов А. В. Сознание в предельно универсализированной модели вероятностной вселенной без сил природы: каузальные и информационные связиизмерения. // Философия и общество. 2019. С. 89-110.
 Сафронов А. В. Каузальная топология и нематериальные причины. // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2020, № 5. С. 79-87.
 Сафронов А. В. Случайность и дуализм. Каузальный дуализм и плюрализм. // Миссия Конфессий. Том 9. Часть 8. 2020. С. 888—898.
 Сафронов А. В. Метод достраивания реальности и каузальный дуализм: молитва как метод // «Социология» (ISSN 1812-9226). № 2. 2021.
 Сафронов А. В. К проблеме эволюции сознания. Мультисубстанциальная эволюция наблюдателя и иерархия модальных логик в каузальном дуализме // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. — 2021. — № 5. — С. 73-83..
 Сафронов А. В. К вопросу об определении сознания. Сознание как каузальность без передачи информации // Современная наука. Серия: Познание. — 2021. — № 10. — С. 85-94. DOI 10.37882/2500-3682.2021.10.15.
 Сафронов А. В. Гипотеза об информационных принципах произвольного и непроизвольного внимания. К вопросу о теории не-систем и каузальных сред в каузальном дуализме // Философская мысль. — 2021. — № 11. — С. 66 — 83. DOI: 10.25136/2409-8728.2021.11.36862.
 Сафронов А. В. Аргумент случайности против физикализма. Трагедия, Картезий и прагматизм // «Социология», № 6. 2021, с.237-248..
 Сафронов, А. В. Дуализм в общественном сознании: почему сложный концепт Спинозы оказался популярнее простого концепта Декарта // Социология. — 2022. — № 1. — С. 307—325. — EDN NGVWKE.
 Сафронов, А. В. Понимание знака за пределами пользы и информации. Знак в теории не-систем / А. В. Сафронов // Социология. — 2022. — № 2. — С. 347—366. — EDN ILPGMC.
 Сафронов, А. В. (2022). Контингентна ли контингентность. Философия. Журнал Высшей школы экономики, 6 (1), с. 387—401.
 Сафронов А. В. Четверичная логика как логика «убежденности» для сильного ИИ // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. −2022. -№ 05. -С. 87-90 DOI 10.37882/2500-3682.2022.05.14.

Примечания 

Выпускники МАТИ
Преподаватели РГСУ